Por Gonzalo Figueroa puede referirse a:

 Gonzalo Figueroa y Torres, político español.
 Gonzalo Figueroa Yáñez, abogado chileno.